Méra (Magyarország) - Magyarország, Borsod-Abaúj-Zemplén megye
 Méra (Kolozs megye) - Erdély, Kalotaszeg
 Méra (Vrancea megye), Románia
Méra, keresztnév